Gai Flavi Fímbria (cònsol), cònsol el 105 aC
 Gai Flavi Fímbria (militar), militar romà partidari de Cinna i Gai Mari